Blackout (блэкаут) может означать:
 Авария в энергосистеме (жаргон, ) — массовое отключение электричества в тёмное время суток.

в музыке
•Blackout - разновидность экспериментальной музыки, производное от drum and bass.
 The Blackout — британская пост-хардкор группа из Уэльса.
 Blackout — альбом Dominion (1998).
 Blackout — альбом Dropkick Murphys
 Blackout — альбом Scorpions (1982).
 «Blackout» — заглавная песня с альбома
 Blackout — альбом X-Fusion (2002).
 Blackout — альбом Бритни Спирс (2007).
 Blackout — альбом Стефани Грецингер (2018).
«Blackout» — песня Дэвида Боуи с альбома „Heroes“ (1977)
 «Blackout» — песня Muse с их концертного альбома H.A.A.R.P. (2007).
 «Blackout» — песня Linkin Park с альбома A Thousand Suns (2010).
 «Blackout» — песня Breathe Carolina.
 «Blackout» — песня Tritonal с альбома Painting With Dreams (2016).
 «Blackout» — песня Hail the Villain.
 «Blackout» — песня Zebrahead с альбома Get Nice! (2011).

персонажи
 Блэкаут () — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».

военное дело
 Blackout — 7,62×35мм промежуточный (автоматный) патрон, разработанный компанией ААС США, для карабинов M4 калибра 5,56мм НАТО.